Lebnitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Lebnitsa (vattendrag), 
 Lebnitsa (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Sandanski,